est le nom porté par plusieurs souverains et membres de la noblesse européenne.

Souverains 
Bohême :

 , roi de Bohême et de Hongrie

Empire carolingien :

 dit Louis le Germanique (806 – 876), roi de Francie orientale de 843 à 876
 dit Louis le Jeune (825 – 875), empereur d'Occident de 855 à 875
 dit Louis le Bègue (846 – 879), roi de Francie occidentale de 877 à 879

Naples et Sicile :

 (1377 – 1417), roi titulaire de Naples, comte de Provence et duc d'Anjou de 1384 à 1417

Hollande : 

 de Hollande (1804 – 1831), roi de Hollande en 1810 (époque de l'annexion du royaume de Hollande par l'Empire français)

Hesse :

 (1777 – 1848), grand-duc de Hesse de 1830 à 1848

Bade :

  (1824 – 1858), grand-duc de Bade en 1852

Bavière :

 (1845 – 1886), roi de Bavière de 1864 à 1886

Monaco :

 (1870 – 1949), prince de Monaco de 1922 à 1949

Nobles et prélats

Allemagne 

, évêque de Münster de 1310 à 1357

Brandenbourg :

  (1328 – 1365), duc de Bavière, margrave de Brandebourg (1352-1365), Kurfürst (c'est-à-dire un des sept princes-électeurs du Saint-Empire), en allemand Ludwig der Römer

Hesse :

  (1402 – 1458), landgrave de Hesse de 1413 à 1458

Liegnitz und Brig :

 , duc de Brieg (1399 – 1436), duc de Liegnitz (1419 – 1436)

Thüringen :

 , comte (Landgraf) de Thüringen (1140 – 1172), Ludwig der Eiserne

Urach :

  (1565 – 1627), comte de Nassau-Ottweiler, Nassau-Sarrebruck, Nassau-Wiesbaden, Nassau-Idstein et Nassau-Weilburg
  de Savoie (entre 1283 et 1293 – 1349), seigneur de Waadt
 , comte de Sayn-Wittgenstein et de Wittgenstein (1607 – 1634)

Wittelsbach :

 (1229 – 1294), duc de Bavière de 1253 à 1294
 (1502 – 1532), duc palatin des Deux-Ponts

Wurtemberg :

  (1166 – 1181), comte de Montbéliard de 1158 à 1181
 , comte de Württemberg-Urach (1450 – 1457)

Belgique 

  (? – 1218), comte de Looz

Flandres :

 , comte de Flandres (1346 – 1384)

France 

  (? – ?), comte de Chiny
  (1305 – 1346), comte de Sancerre, seigneur de Meillant, de Charenton, etc.
  (1330 – 1384), comte de Flandre, comte de Nevers, comte de Rethel, duc de Brabant, comte d'Artois, comte de Bourgogne
  (1337 – 1410), duc de Bourbon de 1356 à 1410
  ou Louis de Beaumont, appelé également Louis de Beaumont-la-Forest (1407 – 1477), chevalier et seigneur de Bressuire, seigneur de La Forest, du Plessis-Macé, de Missé, de Commequiers, sénéchal du Poitou et chambellan de 
  (1460 – 1525), vicomte de Thouars de 1488 à 1525
  (1477 – 1517), évêque d'Autun, puis évêque d'Albi
  dit cardinal de Guise (1483 – 1501), cardinal
  (1500), seigneur de Brée et des Haies-Gascelin
  (1615 – 1654), prélat
  (1621 – 1686), prince de Condé, duc de Bourbon, duc d'Enghien, duc de Montmorency, pair de France, premier prince du sang
  (1672 – 1725), marquis de La Vrillière, homme d'État français
  (1679 – 1738), prince de Léon (1727), quatrième duc de Rohan
  (1679 – 1741), marquis de Livry, seigneur du Raincy, de Sevran et du Génitoy
  (1694 – 1724), prince d'Épinoy, baron puis duc de Joyeuse, pair de France, baron de Cysoing, d'Antoing et de Wiers, comte de Saint-Pol, vicomte de Gand, châtelain de Bapaume, seigneur de Villemareuil, de Vaucourtois et de Saint-Jean-les-Deux-Jumeaux

 , comte de Blois et Dunois (1346 – 1372)

Italie 

 , roi des Lombards (Italie), empereur du Saint-Empire (855 – 875)
 (1334 – 1382), capitaine du peuple (capitano del Popolo) de la ville de Mantoue
 (1384 – 1417), roi de Naples et comte de Provence

Louis 02

de:Liste von Herrschern namens Ludwig#Ludwig II.